Матис Люсси (; ,  — , ) — французский музыкальный теоретик швейцарского происхождения.

С 18-летнего возраста жил и учился, а затем работал как музыкальный педагог в Париже. Обобщая собственный преподавательский опыт и наблюдения за творчеством ряда ведущих исполнителей (в частности, Игнаца Мошелеса), опубликовал два важных исследования по теории музыкального исполнительства: «Теория музыкальной выразительности» (; 1874, восьмое издание 1904, русский перевод В. Чечотта под названием «Теория музыкального выражения», 1888) и развивавшее дальше те же идеи «Музыкальный ритм» (; 1883, четвёртое издание 1911). В соавторстве с Эрнестом Давидом написал также очерк истории музыкальной нотации, удостоенный в 1880 г. премии Института Франции и опубликованный два года спустя. В 1902 г. вышел в отставку и удалился в Швейцарию, на собственную виллу в Монтрё.

Литература 

 Mine Dogantan. Mathis Lussy: A Pioneer in Studies of Expressive Performance. — Bern: Peter Lang, 2002. — 187 p.

Примечания

Ссылки 
 Music theory from Zarlino to Schenker — Pendragon Press, 1990. — P. 177—178.
 D’où vient le nom de la Villa Lussy?

Музыковеды Франции
Теоретики музыки